Retorrománico puede referirse a:
 Las lenguas retorrománicas o lenguas retorromances; grupo de lenguas romances que se hablan en el área alpina, en Suiza e Italia.
 El retorrománico, romanche, retorromanche o grisón; lengua retorrománica que se habla en Suiza, donde goza del reconocimiento como lengua nacional.